

Patronyme 

 André Lemoine (-1315), prélat français ; 
 Jean Lemoine (1250-1313), cardinal et légat du pape Boniface VIII ;
 Pierre-Antoine Lemoine (1605-1665), peintre français ;
 Jacques-Manuel Lemoine (1740-1803), peintre français ;
 Jean-Philippe Lemoine de Couzon (1743-1794), architecte français ;
 Jacques-Antoine-Marie Lemoine (1751-1824), peintre français ;
 Paul Guillaume Lemoine le Romain (1754-1806), architecte français ;
 Marie-Victoire Lemoine (1754-1820), peintre française ;
  Marie-Élisabeth Lemoine (1761-1812), peintre française ;
 Louis Lemoine (1764-1842), général de division français ;
 Marie-Denise Lemoine (1774-1821), peintre française ;
 Édouard Lemoine (1807-1868), journaliste et dramaturge français ;
 Adolphe Lemoine (1812-1880), comédien français ;
 Victor Lemoine (1823-1911), pépiniériste français ;
 Joseph Lemoine (1830-1886), peintre français ;
 Émile Lemoine (1840-1912), géomètre français ;
 Clément Georges Lemoine (1841-1922), ingénieur, chimiste et académicien français ;
 Georges Lemoine (1859-1940), professeur de médecine français ;
 Georges Lemoine (1859-1922), dessinateur et graveur français ;
 Paul Lemoine (1878-1940), géologue français ;
 Pierre Lemoine (1884-1944), officier de justice français ;
 Antoine Lemoine (1888-1958), préfet et homme politique français ;
 André Lemoine (1903-1978), gymnaste et olympiste français ;
 René Lemoine (1905-1995), escrimeur français ;
 Henri Lemoine (1909-1991), coureur cycliste français ;
 Paul Lemoine (1917-2006), pédiatre français ;
 Marcel Lemoine (1918-1998), résistant et homme politique français ;
 Pierre Lemoine (1920-2006), inspecteur général des musées de France et conservateur du patrimoine français ;
 Michel Lemoine (1922-2013), cinéaste français ;
 Pierre Lemoine (1927-), architecte et militant nationaliste breton ;
 Wilfrid Lemoine (1927-2003), poète, romancier et essayiste québécois ;
 Alexandra Lemoine (1928-), gymnaste artistique française ;
 Jean-Claude Lemoine (1931-2007), homme politique français ;
 Jacqueline Lemoine (1931-2017), actrice française
 Georges Lemoine (1934-), personnalité politique française ;
 Georges Lemoine (1935-), illustrateur français ;
 Serge Lemoine (1943-), historien de l'art, conservateur et professeur français ;
 Maurice Lemoine (1944-), journaliste français ;
 Philippe Lemoine (1949-), homme d’affaires français ;
 Bertrand Lemoine (1951-), architecte ;
 Philippe Lemoine (1956-), affichiste français ;
 Annie Lemoine (1957-), journaliste et animatrice de télévision française ;
 Jean-René Lemoine (1959-), homme de théâtre haïtien ;
 Xavier Lemoine (1960-), homme politique français ;
 Patricia Lemoine (1961-), femme politique française ;
 Virginie Lemoine (1961-), humoriste et actrice française ;
 Jean-Philippe Lemoine (1964-), joueur de hockey sur glace français ;
 Frédéric Lemoine (1965-), homme d'affaires français.
 Dominique Lemoine (1966-), footballeur international belge ;
 Christophe Lemoine (1966-), scénariste de bande dessinée français ;
 Anne-Élisabeth Lemoine (1970-), animatrice de télévision et de radio française ;
 Frédéric Lemoine (1970-), gymnaste artistique français ;
 Jean-Luc Lemoine (1970-), humoriste français et animateur télévision ;
 Edwige Lemoine (1973-), actrice française ;
 Pablo Lemoine (1975-), joueur uruguayen de rugby à XV ;
 Cyrille Lemoine (1977-), pilote professionnel de motomarine ;
 Christophe Lemoine (1978-), acteur français ;
 Cyril Lemoine (1983-), coureur cycliste français ;
 Yoann Lemoine (1983-), réalisateur, musicien et graphiste français ;
 Mathieu Lemoine (1984-), cavalier français ;
 Fabien Lemoine (1987-), joueur de football français ;
 Claude Lemoine ;
 Jordy Lemoine (1988-), chanteur français.

Toponyme 

 Rue du Cardinal-Lemoine, voie française du  parisien ;
 Cardinal Lemoine, station française du métro parisien ;
 Lac Lemoine, plan d'eau douce canadien ;
 Rivière Lemoine, affluent canadien de la rivière Pot au Beurre.

Autres 

 Éditions Henry Lemoine (1772-), entreprise française d'édition musicale.

Patronyme français